Joseph Rauh (1911–1992), Amerikaans mensenrechtenadvocaat en lobbyist
Karel Wilhelm Rauh (1873–1956), officier in het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger
Werner Rauh (1913–2000), Duitse botanicus

Duitse achternaam